Freddie – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Federico
Freddie – sitcom statunitense trasmessa tra il 2005 e il 2006

Musica 

 Freddie – cantante ungherese
 Freddie – album di Freddie Gibbs, del 2018

Pagine correlate 
Freddy